tryskawka (aparatura chemiczna)
 tryskawka (biologia)